Las siglas CGT pueden hacer referencia a:

Confederaciones sindicales 

 Confederación General del Trabajo de la República Argentina, federación de sindicatos de Argentina;
 CGT Azul y Blanco, de Argentina;
 CGT N.º 1, de Argentina;
 CGT N.º 2, de Argentina;
 CGT Brasil, de Argentina;
 CGT Azopardo, de Argentina;
 Confederación General del Trabajo de los Argentinos
 Confederación General del Trabajo (España), de España;
 Confederación General del Trabajo (Francia), de Francia;
 Confederación General de Trabajadores (Chile)

Otros casos 
 Compagnie Générale Transatlantique, empresa naviera francesa.

Siglas